Васи́лий Петро́вич Алексе́ев:
 Алексеев, Василий Петрович (1896—1919) — один из основателей юношеских коммунистических организаций в России.
 Алексеев, Василий Петрович (1923—1986) — Герой Социалистического Труда.